Bove puede referirse a:

 valle del Bove (‘valle del buey’), depresión en el costado del volcán Etna (en la isla de Sicilia), formado por un deslizamiento producido en el año 6000 a. C., que causó un enorme tsunami.
 la Torre y Portal de Bové (siglo XIV), en la Muralla de Montblanch que rodea el casco histórico de la villa de Montblanch, en la comarca catalana de Cuenca de Barberá (España).
 Joseph Bové (1784-1834), arquitecto neoclásico ruso (Teatro Bolshoi, y reconstrucción de Moscú tras el Incendio de 1812).
 Giacomo Bove (1852-1887), marino explorador italiano.
 C. P. Bove, autor sobre temas de biología; junto con S. Koehler fueron creadores de nomenclatura de especies vegetales (por ejemplo, de la Egeria heterostemon).
 Laura Bove (1948), actriz argentina.
 José Pepe Bove (n. años cuarenta), director argentino de teatro.
 Julio Bove, guionista argentino de teatro.
 José Bové (1953–), político y sindicalista francés del sector agrícola
 Nicolas Bové (1802-1842) botánico de Luxemburgo
 Valentina Bove, actriz venezolana de telenovelas (Padres e hijos y Acorralada)